Евгений Сергеевич Шершнев (1920, г. Хотимск, Могилёвская область — 14 января 2004 года) — советский и российский ученый-американист, доктор экономических наук (1968), научный администратор. Специалист в области международной торговли и советско-американских и российско-американских экономических отношений.

Биография 
Окончил Московский авиационный институт (МАИ) (1942) и Академию внешней торговли (1948).

Работал в Министерстве внешней торговли СССР (в том числе торговым представителем СССР в США), был сотрудником Организации Объединённых Наций. Имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника.

С 1968 года, практически с момента основания, работал в Институте США и Канады АН СССР (РАН), в некрологе назван «одним из основателей института». Академик Георгий Аркадьевич Арбатов вспоминал, что в процессе создания института он хотел привлечь специалистов из МИД СССР, но «один за другим посыпались отказы — как я потом узнал, это предложение некоторых даже напугало. Они приняли его за вежливый и хитрый способ выпроводить их из системы МИДа. Сразу согласились лишь два человека. В том числе работавший в то время в аппарате МИДа Евгений Сергеевич Шершнев. Поговорив с ним, я решил предложить ему должность заместителя директора, которому будет поручено курировать экономические исследования. Но против ухода Шершнева горой встал один из заместителей Министра. Наши споры с ним затягивались, но потом, я использовал момент, когда последний был в командировке, и Е. С. Шершнева все-таки отпустили. Так что начинали создавать Институт мы фактически вдвоем».

В 1990-х годах Шершнев активно занимался научно-прикладными разработками по использованию американского опыта в интересах решения ряда практических бизнес-задач в России, в том числе при реализации проекта строительства в Республике Саха (Якутия) крупнейшего северного комплекса кормопроизводства (с использованием опыта Аляски).

Действительный член Академии изучения проблем национальной безопасности (1997). С 2000 года был членом редакционного совета журнала «Российское предпринимательство».

Библиография 
 Таможенный протекционизм США (1969);
 СССР-США: экономические отношения (ответственный редактор и соавтор) (1976);
 Продовольственная стратегия США (1997);
 США на рубеже веков (2000) (в соавторстве),
 Фальсификация денежных знаков, ценных бумаг, документов, фирменной продукции развитых стран: масштабы, последствия, средства защиты (2001).

Примечания 

Американисты СССР
Американисты России
Экономисты СССР
Экономисты России
Сотрудники Института США и Канады РАН
Выпускники Московского авиационного института
Выпускники ВАВТ